Andrés Botero puede referirse a:
Jorge Andrés Botero (1975), patinador colombiano.
Andrés Botero Phillipsbourne (1945), dirigente deportivo colombiano.